Банщиково — название населённых пунктов в России:
 Банщиково — село в Шелопугинском районе Забайкальского края.
 Банщиково — деревня в Киренском районе Иркутской области.
 Банщиково — деревня в Притобольном районе Курганской области.